Dromedario puede referirse a:

 mamífero  Camelus dromedarius;
 fragata corsaria Dromedario (1805);
 banda de música norteamericana Dromedario (Banda).